Лез-Экс-д’Анжийо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Экс-д’Анжийон. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18003.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Орлеана, в 19 км к северо-востоку от Буржа.

По территории коммуны протекают небольшие реки Колен () и Катье ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1923 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и лёгкая промышленность.

В 2007 году среди 1144 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 836 были экономически активными, 308 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 836 активных работали 765 человек (405 мужчин и 360 женщин), безработных было 71 (35 мужчин и 36 женщин). Среди 308 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 150 — пенсионерами, 91 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Коллегиальная церковь Сен-Жермен (XII век). Исторический памятник с 1862 года
 Три каменные кропильницы (XV век). Исторический памятник с 1919 года
 Церковь Нотр-Дам (XII век)
 Хоспис (XVI век)
 Руины феодального замка (XV век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер